Aranyos bezeichnet:
 den ungarischen Namen des Flusses Arieș
 Aranyos, bis 1907 Name der Gemeinde Zlatná na Ostrove in der Slowakei

Aranyos ist der Familienname von
 Imre Aranyos (* 1966), ungarischer Fußballspieler und -trainer 
 István Aranyos (1942–2022), ungarischer Turner